Вильянуэва-де-лас-Крусес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 34 км². Население — 413 человек (на 2010 год). Расстояние — 62 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villanueva de las Cruces

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы